Duke Nukem: Land of the Babes (Дюк Нюкем: Земля малышек) — компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица, разработанная американской компанией n-Space и выпущенная GT Interactive 19 сентября 2000 года эксклюзивно для PlayStation. Является спин-оффом в серии Duke Nukem и прямым продолжением Duke Nukem: Time to Kill.

Игровой процесс 
Подобно Duke Nukem: Time to Kill — шутер от третьего лица с очень похожей графикой. Все враги новые, за исключением свинкоп и некро, которые были лишь слегка изменены (свинкоп имеет крепкое телосложение вместо ожирения, а некро появляется намного реже, только на подводных уровнях). На этот раз пистолет Дюка Desert Eagle украшен золотом, а такое оружие, как боевой дробовик, могучий ботинок (предназначенный для нанесения ударов ногами) и метательный нож, можно использовать без необходимости их поиска, нож можно метать столько раз, сколько необходимо, поскольку его боезапас неограничен. Используется оружие из предыдущих игр, такое как морозильник (слегка улучшенный), огнемет, РПГ, самодельные бомбы, динамит, пистолет Гатлинга (на этот раз лазерный Гатлинг) и энергетическое оружие, а также новое оружие, такое как снайперская винтовка, гранатомет, шринкер и другое инопланетное оружие. На множестве уровней игрок должен преодолеть препятствия, которые состоят в лазании, прыжков, плавания, бега и других спортивных движениях. Конечно, как и в предыдущих играх, большинство уровней зависят от поиска предметов для прохождения уровня, таких как ключи, взрывчатка и т.д. Сложность игры проще, чем в предыдущей части, главным образом потому, что каждый раз, когда враг убит, эго игрока увеличивается, и есть другие объекты, которые также увеличивают эго, такие как фигурка Дюка Нюкема и биография Герцога, которая портативна и может быть использована в любой момент для увеличения эго.

Сюжет и игровые уровни 
Как было сказано выше, Duke Nukem: Land of the Babes имеет очень яркий сюжет. Саму сюжетную линию игрок понимает и раскрывает по ходу прохождения игры, так как сам сюжет гармонично реализован в каждом игровом уровне. Всего в игре 14 уровней.
Первые ноты сюжета можно увидеть в предыгровом видеоролике, на котором демонстрируются мрачные картины будущего: горы скелетов, развалины, горилла ведёт конвой из пленных женщин, в воздухе летают инопланетные истребители, мужское население истреблено полностью, оставшиеся женщины либо тоже убиты, либо взяты в плен. Оставшаяся в живых часть прекрасной половины человечества организовала отряды сопротивления и основала корпорацию EDF (Earth Deffense Forces (Силы защиты Земли)). Но натиск инопланетян становится всё сильнее и женщины пользуются последней надеждой на спасение и победу. При помощи расположенного в секретной базе портала, женщины пытаются связаться со спасителем Земли, необычайным любителем женских прелестей и профессионалом по надиранию инопланетных задниц — Дюком Нюкемом. Но сигнал не проходит по неизвестным причинам, приходится отправлять сообщение вручную. Начальник портала поручает одному из бойцов сопротивления, отправиться в настоящее время и лично оповестить Дюка о случившемся, передав ему очки со встроенной рацией и микрокомпьютером. Но в это время на базу врывается отряд Свинокопов и, обнаружив портал и пункт его назначения, узнают куда послан сигнал — к их старому знакомому, который всё время мешает захватить Землю. Решив прикончить Дюка в настоящем времени, Свинокопы прыгают в портал и отправляются в настоящее время вслед за девушкой-оповестителем.
В это время Дюк Нюкем едет на «реабилитацию» в свой любимый стрип-бар «Donky Dounts». Чинно проходя по залу бара, Дюк берёт бутылку пива и девушку за талию, при этом «подстреливая» пальцем соседнюю стриптизёршу. Казалось, жизнь прекрасна, как вдруг в стене образовывается пространственный коридор, из которого «колобками» вываливаются свинокопы. Но не успевают они и глазом моргнуть, как оказываются грудой «свинины», благодаря кулакам, ногам и пулям Дюка. В этот момент из портала появляется девушка, которая, передавая Дюку очки, говорит, что будущее в опасности, нам нужна твоя помощь, и получает пулю в спину от свинокопа появившегося сзади. Пристрелив последнего кабана, Дюк Нюкем, берёт из рук мёртвой девушки очки и, расстроенный и одновременно рассерженный тем, что эти проклятые инопланетяне снова лишили его заслуженного отпуска, с разбега прыгает в портал и устремляется навстречу опасному будущему, полному опасных приключений и прекрасных чикс.

Тренировка 
Тренировочная миссия не связана с сюжетом. Здесь игрока вводят в основы управления, движения, стрельбы, плавания и т. п. Игрок вправе выбрать либо начать тренировку, либо сразу перейти к сюжетным миссиям.

Добро пожаловать в будущее 
Дюк появляется на той самой базе, откуда ему послано сообщение. Всё разрушено, все убиты. Тут же он спасает от преследования инопланетянином девушку по имени Джейн, которая является лидером сопротивления; впоследствии она станет радио-оператором Дюка и будет вводить его в курс дела по каждой миссии, путём передачи аудиосообщения по рации героя, встроенной в его очки. Джейн рассказывает Дюку о том, что силы сопротивления на исходе и без его помощи им не справиться с инопланетным нашествием. Дюку предстоит разыскать и уничтожить лидера земного вторжения — некого Сильвербека. Герой, вздохнув, отвечает, что с удовольствием надерёт задницы этим инопланетным тварям, ведь они испортили ему отпуск и убивают земных женщин. 
Так и начинается игра. На этом уровне Дюку предстоит найти и активировать резервный генератор для подачи питания, а затем выбраться на верхние уровни.

Будущее не такое уж светлое 
На этом уровне Дюк должен заполучить доступ к водному танкеру базы и через него пробраться в отдел администрации, где впоследствии нужно будет разобрать завал при помощи найденного взрывного устройства, тем самым проделав себе путь на поверхность.

Большие пушки 
Здесь Дюку предстоит уничтожить боевой корабль Сильвербека, летающего над развалинами базы. Из обычного оружия его не взять, так что нужно получить доступ к мощной зенитной пушке, но тут Джейн сообщает, что ключ активации орудия у неё, но она ранена, и герой должен её найти. Плюс, выяснилось, что на борту корабля находится пленная девушка и что Дюк в итоге должен не уничтожить летательный аппарат, а просто его подбить, чтобы можно было потом спасти пленников.

Разработка 
Первоначально игра должна была выйти в мае 2000.

Отзывы критиков 
Duke Nukem: Land of the Babes получила негативные отзывы от различных игровых изданий, но игрокам пришлась по душе.

Примечания

Комментарии

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры только для PlayStation
Duke Nukem
Компьютерные игры, разработанные n-Space

Ссылки